Войновский () — украинская фамилия.

Известные носители:
 Войновский, Андрей Сергеевич (1959—2015) — советский актёр, российский писатель.
 Войновский, Евгений Александрович (1946—2016) — российский военно-полевой хирург, член-корреспондент РАН (2014; член-корреспондент РАМН с 2007).
 Войновский, Пётр Александрович (1913—1996) — украинский националистический и военный деятель.
 Двойные фамилии
 Войновский-Кригер, Константин Генрихович (1894—1979) — советский учёный-геолог, палеонтолог; один из организаторов геологической службы Воркуты.
 Кригер-Войновский, Эдуард Брониславович(1864—1933) — российский государственный деятель, министр путей сообщения Российской империи.

См. также 
 Войновский Успенский монастырь
 Войновское сельское поселение
 Войновский монастырь
 Войновские источники — минеральные источники на полуострове Камчатка.
 Войновка (Полтавская область)